O rio Maiacaré é um dos rios que banha o município de Calçoene no estado do Amapá, no Brasil.

Maiacaré